Fritz Weiss peut faire référence à :

 Fritz Weiss, philologue (1822–1893) ; 
  (1877–1955), diplomate et orientaliste ; 
 Fritz Weiss, entrepreneur (1894–1975) ;  
 Fritz Weiss (1914-1998), résistant autrichien ; 
 Fritz Weiß (né en 1904), réalisateur et acteur autrichien ;  
 , compositeur et musicien tchèque de jazz (1919–1944) ;   
 Fritz Weiß (1927-2014), peintre et musicien allemand.